Атрипиды () — отряд ископаемых плеченогих из класса Rhynchonellata.

Окаменевшие останки атрипид найдены в Европе, Азии и Северной Америке. Известны с раннего ордовика до позднего мела, последние представители вымерли в эпоху мел-палеогенового вымирания.

Классификация 
Отряд Atrypida 
 Подотряд Anazygidina 
 Надсемейство Anazygoidea 
 Семейство  
 Подотряд Atrypidina 
 Надсемейство Atrypoidea 
 Семейство  
 Семейство  
 Надсемейство Punctatrypoidea 
 Семейство  
 Подотряд Davidsoniidina 
 Надсемейство Davidsonioidea 
 Семейство  
 Семейство  
 Надсемейство Palaferelloidea 
 Семейство  
 Семейство  
 Семейство  
 Подотряд Lissatrypidina 
 Надсемейство Lissatrypoidea 
 Семейство  
 Семейство  
 Надсемейство Glassioidea 
 Семейство  
 Надсемейство Protozygoidea 
 Семейство  
 Семейство  
  incertae sedis
 Род  
 Род  
 Род

Источники 
 Atrypida // Brands, S. J. (comp.) 1989-present. Systema Naturae 2000. The Taxonomicon. Universal Taxonomic Services, Zwaag, The Netherlands.
 The Paleobiology Database: Atrypida

†
†
Вымершие плеченогие
Фауна ордовикского периода
Фауна силурийского периода
Фауна девонского периода
Фауна каменноугольного периода
Фауна пермского периода
Фауна мезозоя